O Grande Prémio da Itália de 2004 foi uma corrida de MotoGP.
 Corrida: 9 de Junho de 2004
 Número de voltas: 
 Distância total: km

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Temporada de MotoGP de 2004

Ligações externas
 Site oficial da prova

Italia
2004
Desporto na Itália em 2004